
Termin -{UCA}- ima više značenja.

 Genetički kod za serin
 Univerzitet centralne Azije, univerzitet u Kazakhstanu
 Unikodni algoritam uporedjivanja, algoritam
 Urejna karboksilaza, enzim